Le Pin (Allier)
 Le Pin (Calvados)
 Le Pin (Charente-Maritime)
 Le Pin (Deux-Sèvres)
 Le Pin (Gard)
 Le Pin (Isère)
 Le Pin (Jura)
 Le Pin (Loara Atlantycka)
 Le Pin (Sekwana i Marna)
 Le Pin (Tarn i Garonna)

Zobacz też